Steig bezeichnet:
 einen steilen Fußweg, meist in unwegsamem Gelände, siehe Steig
 einen Bahnsteig
 einen Bussteig

Steig ist der Name folgender Ortschaften und Siedlungen:
 Steig (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Steig (Burggen), Einzelsiedlung der Gemeinde Burggen, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Steig (Friesenried), Ortsteil der Gemeinde Friesenried, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Steig (Grünenbach), Ortsteil der Gemeinde Grünenbach, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Steig (Günzach), Ortsteil der Gemeinde Günzach, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Steig (Haldenwang), Ortsteil der Gemeinde Haldenwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Steig (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Steig (Massing), Ortsteil des Marktes Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Steig (Pfeffenhausen), Ortsteil des Marktes Pfeffenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Steig (Tann), Ortsteil des Marktes Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Steig (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Steig (Wiggensbach), Ortsteil des Marktes Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Steig (Wildpoldsried), Ortsteil der Gemeinde Wildpoldsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Steig (Winterthur), Siedlung in der Stadt Winterthur, die zum Quartier Dättnau gehört

 Steig (Gemeinde Gschwandt), Ortsteil von Gschwandt, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Steig (Gemeinde Schattwald), Ortsteil der Gemeinde Schattwald, Tirol

Steig ist der Familienname folgender Personen:
 Csaba Steig (* 1971), ungarischer Radrennfahrer
 Jeremy Steig (1942–2016), US-amerikanischer Musiker
 Reinhold Steig (1857–1918), deutscher Autor und Literaturwissenschaftler
 William Steig (1907–2003), US-amerikanischer Cartoonzeichner

Siehe auch:

 Staig (Begriffsklärung)
 Steige (Begriffsklärung)
 Steigvorstadt